:

 Filip Arapin, rimski car, vladao 244. – 249.
 Filip II., španjolski kralj, vladao 1556. – 1598. U portugalu vladao vladao 1580. – 1598. pod imenom Filip I., kralj Portugala.
Filip I. Francuski, kralj Francuske, vladao 1060. – 1108.
Filip I., kralj Kastilje vladao 1506., vojvoda Burgundije od 1482.
Filip I., kralj Makedonije

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp I.